Тында:

 Тында — город в Амурской области России.
 Тында — станция Дальневосточной железной дороги, Россия.
 Тында — региональный аэропорт г. Тынды.
 Тында — река в Амурской области России, приток Гилюя.
 Тында — река в Амурской области России, приток Депа.
 Тында — река в Амурской области России, приток Уркана.
 Тында, Симон Гаврилович — украинский композитор.